Сергей Леонидович Котенко (16 июля 1967, г. Гайсин, Винницкая область, Украинская ССР, СССР — 9 марта 2022, под г. Запорожье, Украина) — Полковник Вооружённых сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (16 марта 2022 года, посмертно).

Биография 
Сергей Котенко родился 16 июля 1967 года в городе Гайсин, Винницкой области.

В 1989 году окончил Каменец-Подольское высшее военное инженерное командное училище. Проходил службу на инженерных должностях, был направлен на службу в г. Мирный в Якутии. С 1992 года проживал с семьёй в Гайсине. Был командиром взвода, возглавлял обучающий курс. Прослужил в армии 22 года.

В 2014-2015 годах возглавлял Гайсинскую РГА, впоследствии вернулся на военную службу.

Командир батальона 9 ОМПБ «Винницкие скифы». Участвовал в антитеррористической операции и операции Объединённых сил на востоке Украины. Военный позывной – «Ратибор». Со своим батальоном, удерживал рубежи г. Попасная Луганской области (2015-2016), с. Водяное Донецкой области (2017-2018), пгт Станица Луганская Луганской области (2019-2020), рядом с г. Светлодарск Донецкой области (2020-2021).

С 24 февраля 2022 года принимал участие в российско-украинской войне. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.

Погиб 9 марта 2022 года в бою с российскими солдатами под Запорожьем. Похоронен 11 марта в городе Гайсин Винницкой области. За два дня до этого, в боях под Николаевом, был убит его брат — Александр Котенко, служивший в батальоне «Айдар».

Награды 

 звание «Герой Украины» с орденом «Золотая Звезда» (2022, посмертно) — За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.
 орден Богдана Хмельницкого III степени (2019) — За значительные личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, гражданское мужество, самоотверженность в отстаивании конституционных основ демократии, прав и свобод человека, весомый вклад в культурно-образовательное развитие государства, активную волонтерскую деятельность.

Память 

 29 апреля 2022 года решением Винницкого городского совета были переименованы: улица Кутузова на улицу Братьев Котенков ; переулок Кутузова на переулок Братьев Котенков.

Примечания 

Герои Украины — кавалеры ордена «Золотая Звезда»
Кавалеры украинского ордена Богдана Хмельницкого III степени
Полковники (Украина)
Умершие в 2022 году
Умершие 9 марта
Родившиеся в 1967 году
Родившиеся 16 июля